Arts et manufactures peut faire référence à :
 École centrale des arts et manufactures de Paris, fondée en 1829.
 École des arts et manufactures et des mines, annexée à l'Université de Liège, fondée en 1836.
École des mines et des arts et manufactures, aujourd'hui l'École polytechnique de Louvain, fondée en 1864.

Voir aussi 
 Arts industriels - École des arts industriels et des mines (École centrale de Lille), fondée en 1854
 Arts et Métiers - École nationale supérieure d'arts et métiers, fondée en 1780